Szpakowski (weibl. Szpakowska) ist der Familienname folgender Personen:

 Małgorzata Szpakowska (* 1940), polnische Literaturhistorikerin, Literaturkritikerin und Theaterkritikerin
 Michał Szpakowski (* 1989), polnischer Ruderer
 Wacław Szpakowski (1883–1973), polnischer Architekt